Elitserien i ishockey 1990/1991 spelades 20 september 1990 till 3 mars 1991 och hade 22 omgångar i grundserien och 18 omgångar i fortsättningsserien, totalt 40 omgångar. Lag 1-8 till SM-slutspel, lag 9-10: kvar i Elitserien men inget SM-slutspel. Lag 11-12 till Allsvenskan efter 22 omgångar. SM-slutspelet avgjordes i bäst av tre matcher i kvartsfinalerna och semifinalerna, bäst av fem i finalerna. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Djurgårdens IF vann grundserien och fortsättningsserien, och blev svenska mästare efter seger mot Färjestads BK i SM-finalspelet.

Förlopp
Djurgården blev första lag sedan Elitseriestarten 1975 att vinna tre raka SM-guld. Djurgården vann höstens grundserie, vårens fortsättningsserie och samtliga SM-slutspelsmatcher.

Deltagande lag

Slutställning

Grundserien

Fortsättningsserien

Seriematcherna

SM-slutspelet 1991

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
5 mars 1991: Djurgårdens IF-Södertälje SK 5-3
5 mars 1991: Färjestads BK-Brynäs IF 5-2
5 mars 1991: Luleå HF-Malmö IF 5-1
5 mars 1991: Västerås IK-HV 71 3-2 sudden death
7 mars 1991: Södertälje SK-Djurgårdens IF 1-2 sudden death (Djurgårdens IF vidare med 2-0 i matcher)
7 mars 1991: Brynäs IF-Färjestads BK 3-5 (Färjestads BK vidare med 2-0 i matcher)
7 mars 1991: Malmö IF-Luleå HF 2-3 (Luleå HF vidare med 2-0 i matcher)
7 mars 1991: HV 71-Västerås IK 2-3 sudden death (Västerås IK vidare med 2-0 i matcher)

Semifinaler
12 mars 1991: Djurgårdens IF-Västerås IK 4-0
12 mars 1991: Färjestads BK-Luleå HF 5-2
14 mars 1991: Västerås IK-Djurgårdens IF 1-5 (Djurgårdens IF vidare med 2-0 i matcher)
14 mars 1991: Luleå HF-Färjestads BK 4-3
17 mars 1991: Färjestads BK-Luleå HF 9-3 (Färjestads BK vidare med 2-1 i matcher)

Finaler
21 mars 1991: Djurgårdens IF-Färjestads BK 5-2
24 mars 1991: Färjestads BK-Djurgårdens IF 3-6
26 mars 1991: Djurgårdens IF-Färjestads BK 3-0 (Djurgårdens IF svenska mästare med 3-0 i matcher)

Källor

Fotnoter

Externa länkar
 Svensk ishockey - Elitserien 1990/91

Sport i Sverige 1990
Sport i Sverige 1991
Ishockeysäsongen 1990/1991
1990/1991